Boychinovtsi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Bojtjinovtsi, kommun, Montana, 
 Bojtjinovtsi, ort, Montana, Obsjtina Bojtjinovtsi, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar